Слэ́шер, иногда — сле́шер () может означать:

 Слэшер — поджанр фильмов ужасов.
 Слэшер — автор или поклонник слэш-фанфиков.
 Слэшер — жанр компьютерных игр.
 «Слэшер» — канадский телесериал-антология в жанре ужасов.

См. также